Kalmanowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Moissei Iossifowitsch Kalmanowitsch (1888–1937), sowjetischer Politiker
 Schabtai Genrichowitsch Kalmanowitsch (1947–2009), russischer Unternehmer